Fool’s Gold (englisch: Narrengold) ist:

Filme:
 Fool’s Gold (1919), US-amerikanischer Stummfilm von Laurence Trimble (1919)
 Fool’s Gold (1946), US-amerikanischer Spielfilm von George Archainbaud (1946)
 Fool’s Gold (1999), US-amerikanischer Spielfilm von Jeffrey Janger (1999)
 Fool’s Gold (2005), US-amerikanischer Spielfilm von James Franco (2005)
 Originaltitel von Ein Schatz zum Verlieben, US-amerikanischer Spielfilm von Andy Tennant (2008)

Literatur:
 eine Fantasy-Buchreihe der britischen Autorin Jane Johnson unter dem Pseudonym Jude Fisher, siehe Jane Johnson#Zaubergold (Fool's Gold) (2002–2006)
 Fool’s Gold (Manga), Manga-Serie von Amy Reeder, veröffentlicht bei Tokyopop (2006)

Musik:
 Fools Gold, Lied der Band The Stone Roses (1989)
 Fool's Gold, Lied der Band One Direction (2014)
 Fool’s Gold (Band), US-amerikanische World-Music-Band
 Fool’s Gold Records, US-amerikanisches Musiklabel aus New York City